Miejscowości w Polsce:
 Warpechy Nowe
 Warpechy Stare

Linki zewnętrzne